Die All England 1982 im Badminton fanden vom 24. bis 28. März 1982 in London statt. Sie waren die 72. Auflage dieser Veranstaltung. Am 22. und 23. März fand eine Qualifikation für das Hauptturnier im Watford Leisure Centre statt.

Austragungsort 
 Wembley Arena

Resultate

Herreneinzel

1. Runde 
  Morten Frost -  Wong Shoon Keat: 	15-3 / 15-2
  Stefan Karlsson -  Uday Pawar: 	11-15 / 15-3 / 18-15
  Jiang Guoliang -  Dipak Tailor: 	15-3 / 15-12
  Dhany Sartika -  John Czich: 	12-15 / 15-7 / 15-2
  Han Jian -  Sze Yu: 	15-8 / 15-3
  Tariq Wadood -  Park Joo-bong: 	17-15 / 15-10
  Hastomo Arbi -  Saw Swee Leong: 	15-8 / 15-7
  Torben Carlsen -  Steve Baddeley: 	11-15 / 15-5 / 15-12
  Liem Swie King -  Christian Lundberg: 	15-5 / 15-1
  Li Yongbo -  Paul Whetnall: 	15-3 / 15-8
  Misbun Sidek -  Mike Butler: 	18-16 / 9-15 / 15-8
  Philip Sutton -  Bob MacDougall: 	10-15 / 15-12 / 15-0
  Chen Changjie -  Steen Fladberg: 	15-3 / 15-4
  Nick Yates -  Graeme Robson: 	15-8 / 15-5
  Eddy Kurniawan -  Akraporn Sriritanakul: 	11-15 / 15-9 / 15-6
  Syed Modi -  Darren McDonald: 	15-6 / 18-14
  He Shangquan -  Kenneth Larsen: 	15-3 / 15-12
  Ray Stevens -  Chris Dobson: 	15-11 / 15-6
  Thomas Kihlström -  Harald Klauer: 	15-4 / 15-3
  Hadiyanto -  Vimal Kumar: 	15-6 / 15-0
  Kurniahu -  Udom Luangpetcharaporn: 	15-7 / 15-7
  Andy Goode -  Nils Skeby: 	16-18 / 15-9 / 15-12
  Razif Sidek -  Mark Christiansen: 	15-2 / 15-8
  Luan Jin -  Joe Ford: 	15-5 / 15-9
  Flemming Delfs -  Safian: 	15-3 / 15-7
  Steve Butler -  Keith Priestman: 	15-11 / 15-4
  Serian Wiyatno -  Surapong Suharitdumrong: 	15-7 / 15-6
  Chen Tianlung -  Lee Eun-ku: 	15-5 / 15-3
  Claus Thomsen -  Icuk Sugiarto: 	15-12 / 15-4
  Tian Bingyi -  Torbjörn Petersson: 	15-4 / 17-14
  Kevin Jolly -  Mogens Neergaard: 	15-8 / 15-3
  Prakash Padukone -  Nigel Tier: 	15-5 / 15-3

Sektion 1

Sektion 2

Dameneinzel

1. Runde 
  Hwang Sun-ai -  Gillian Gowers: 	11-1 / 11-4
  Song Youping -  Eva-Maria Zwiebler: 	11-5 / 11-2
  Sumiko Kitada -  Liselotte Blumer: 	11-5 / 11-2
  Christine Magnusson -  Pia Nielsen:	12-10 / 3-11 / 12-10
  Zheng Yuli -  Verawaty Fajrin: 	11-9 / 11-4
  Sherry Liu -  K. Haraguchi: 	11-9 / 3-11 / 12-10
  Rikke von Sørensen -  Kirsten Schmieder: 	11-9 / 11-5
  Helen Troke -  Catherine Troke: 	11-3 / 11-4
  Kimiko Jinnai -  Joke van Beusekom: 	11-6 / 11-1
  Wu Jianqiu -  Agnethe Juul: 	12-10 / 11-0
  Sandra Skillings -  Maria Bengtsson: 	12-9 / 2-11 / 11-5
  Ivanna Lie -  Ami Ghia: 	11-3 / 11-0
  Wendy Massam -  Wendy Carter: 	11-6 / 12-10
  Wu Dixi -  Yoo Sang-hee: 	11-2 / 11-2
  Diane Simpson -  Kirsten Larsen: 	4-11 / 11-7 / 11-3
  Li Lingwei -  Atsuko Tokuda: 	11-2 / 11-3

Sektion 1

Sektion 2

Herrendoppel

1. Runde 
  Jalani Sidek /  Razif Sidek -  Stefan Karlsson /  Thomas Kihlström: 	15-10 / 15-5
  Bob MacDougall /  Mark Freitag -  Darrell Roebuck /  Andy Wood: 	15-6 / 8-15 / 15-12
  David Eddy /  Eddy Sutton -  John Czich /  Keith Priestman: 	15-6 / 15-10
  Uday Pawar /  Sanat Misra -  Uun Santosa /  Rob Ridder: 	18-13 / 10-15 / 15-10
  Christian Hadinata /  Lius Pongoh -  Harald Klauer /  Gerhard Treitinger: 	15-2 / 15-2
  H. E. Koay /  Kim Heng Yong -  Graeme Robson /  John Miles: 	18-16 / 7-15 / 15-10
  Chris Dobson /  Dipak Tailor -  Udom Luangpetcharaporn /  Akraporn Sriritanakul: 	15-10 / 15-9
  Jiang Guoliang /  He Shangquan -  Mogens Neergaard /  Torben Carlsen: 	15-7 / 15-2
  Pat Tryon /  Paul Johnson -  Wong Shoon Keat /  Tan Khee Wee: 	13-18 / 17-14 / 15-8
  Surapong Suharitdumrong /  Pinit Boonnoon -  Syed Modi /  Vimal Kumar: 	15-4 / 14-17 / 15-6
  Park Joo-bong /  Lee Eun-ku -  Andy Goode /  Ray Stevens: 	17-14 / 18-13
  Bobby Ertanto /  Hadibowo -  Tariq Wadood /  A. Bajwa: 	15-4 / 15-0
  Agus Setiawan /  Sigit Pamungkas -  Gary Scott /  Ade Chandra: 	17-14 / 16-17 / 15-5
  Torbjörn Petersson /  Christian Lundberg -  Per Nygaard /  M. Nielsen: 	18-13 / 15-11
  Joe Ford /  Glen Milton -  Ho Khim Soon /  Ong Beng Teong: 	18-16 / 0-15 / 18-14
  Sun Zhian /  Yao Ximing -  Steve Baddeley /  Nick Yates: 	15-9 / 15-4

2. Runde 
  Hariamanto Kartono /  Rudy Heryanto -  Steen Fladberg /  Jesper Helledie: 	18-13 / 15-10
  Mark Elliott /  Donald Burden -  Philip Sutton /  Mark Richards: 	15-8 / 15-12
  Luan Jin /  Lin Jiangli -  Duncan Bridge /  Kevin Jolly: 	15-12 / 15-8
  Claus Thomsen /  Nils Skeby -  Steve Butler /  D. Parker: 	15-8 / 17-16
  Jalani Sidek /  Razif Sidek -  Bob MacDougall /  Mark Freitag: 	15-12 / 15-11
  Uday Pawar /  Sanat Misra -  David Eddy /  Eddy Sutton: 	15-9 / 15-7
  Christian Hadinata /  Lius Pongoh -  H. E. Koay /  Kim Heng Yong: 	17-16 / 15-4
  Jiang Guoliang /  He Shangquan -  Chris Dobson /  Dipak Tailor: 	12-15 / 15-12 / 15-2
  Pat Tryon /  Paul Johnson -  Surapong Suharitdumrong /  Pinit Boonnoon: 	15-3 / 13-15 / 15-13
  Park Joo-bong /  Lee Eun-ku -  Bobby Ertanto /  Hadibowo: 	15-9 / 18-15
  Torbjörn Petersson /  Christian Lundberg -  Agus Setiawan /  Sigit Pamungkas: 	15-6 / 15-4
  Sun Zhian /  Yao Ximing -  Joe Ford /  Glen Milton: 	15-1 / 15-4
  Ray Rofe /  Nigel Tier -  Henrik Fahrenholz /  Lars Chemnitz: 	15-9 / 15-6
  Chen Tianlung /  Chen Yao -  Tjun Tjun /  Johan Wahjudi: 	15-10 / 15-2
  Billy Gilliland /  Dan Travers -  Kenneth Larsen /  Mark Christiansen: 	15-3 / 15-9
  Martin Dew /  Mike Tredgett -  Jan-Eric Antonsson /  Göran Carlsson: 	15-6 / 9-15 / 15-3

Achtelfinale 
  Hariamanto Kartono /  Rudy Heryanto -  Mark Elliott /  Donald Burden: 	15-6 / 15-9
  Luan Jin /  Lin Jiangli -  Claus Thomsen /  Nils Skeby: 	15-8 / 15-9
  Jalani Sidek /  Razif Sidek -  Uday Pawar /  Sanat Misra: 	15-7 / 15-7
  Jiang Guoliang /  He Shangquan -  Christian Hadinata /  Lius Pongoh: 	18-16 / 11-15 / 15-12
  Park Joo-bong /  Lee Eun-ku -  Pat Tryon /  Paul Johnson: 	15-7 / 17-14
  Sun Zhian /  Yao Ximing -  Torbjörn Petersson /  Christian Lundberg: 	15-10 / 15-6
  Chen Tianlung /  Chen Yao -  Ray Rofe /  Nigel Tier: 	15-3 / 15-10
  Billy Gilliland /  Dan Travers -  Martin Dew /  Mike Tredgett: 	15-5 / 5-15 / 15-5

Viertelfinale 
  Hariamanto Kartono /  Rudy Heryanto -  Luan Jin /  Lin Jiangli: 	17-14 / 17-16
  Jalani Sidek /  Razif Sidek -  Jiang Guoliang /  He Shangquan: 	15-1 / 15-6
  Park Joo-bong /  Lee Eun-ku -  Sun Zhian /  Yao Ximing: 	15-6 / 8-15 / 17-15
  Billy Gilliland /  Dan Travers -  Chen Tianlung /  Chen Yao: 	15-0 / 15-9

Halbfinale und Finale

Damendoppel

1. Runde 
  Jane Webster /  Nora Perry -  Ami Ghia /  Madhumita Bisht: 	15-2 / 15-2
  Suzanne Martin /  Kathy Tredgett -  Wendy Carter /  Sandra Skillings: 	14-18 / 15-11 / 15-7
  Li Lingwei /  Song Youping -  Sumiko Kitada /  Kimiko Jinnai: 	15-6 / 15-11
  Catherine Troke /  Alison Fulton -  Jill Pringle /  Helen Troke: 	15-4 / 15-10
  Lin Ying /  Wu Dixi -  Kirsten Larsen /  Anne Skovgaard: 	15-4 / 15-3
  Imelda Wiguna /  Theresia Widiastuti -  Bridget Cooper /  J. C. Lord: 	17-14 / 15-5
  Yoshiko Yonekura /  Atsuko Tokuda -  Karen Bridge /  Barbara Sutton: 	15-9 / 15-0
  Kim Yun-ja /  Kim Yoon-suk -  Barbara Beckett /  Paula Kilvington: 	15-9 / 15-8
  Wu Jianqiu /  Xu Rong -  Karen Chapman /  Susan Whetnall: 	15-6 / 15-3
  Hwang Sun-ai /  Yoo Sang-hee -  Joke van Beusekom /  Marjan Ridder: 	15-5 / 15-3
  Michiko Tomita /  Hiromi Tsukioka -  J. Edwards /  Gillian Gowers: 	15-4 / 15-10
  Verawaty Fajrin /  Ruth Damayanti -  Dorte Kjær /  Nettie Nielsen: 	15-5 / 15-12
  Fumiko Tookairin /  Kazuko Takamine -  Annette Bernth /  Lise Kissmeyer: 	15-3 / 15-7
  Gillian Clark /  Gillian Gilks -  Maria Bengtsson /  Christine Magnusson: 	15-2 / 15-9
  Fiona Elliott /  Wendy Massam -  Lisa Campbell /  K. Lister: 	15-6 / 15-5

Achtelfinale 
  Zhang Ailing /  Liu Xia -  Eva-Maria Zwiebler /  Marieluise Zizmann: 	15-1 / 15-7
  Jane Webster /  Nora Perry -  Suzanne Martin /  Kathy Tredgett: 	15-1 / 15-9
  Li Lingwei /  Song Youping -  Catherine Troke /  Alison Fulton: 	15-8 / 15-3
  Lin Ying /  Wu Dixi -  Imelda Wiguna /  Theresia Widiastuti: 	15-7 / 12-15 / 15-1
  Yoshiko Yonekura /  Atsuko Tokuda -  Kim Yun-ja /  Kim Yoon-suk: 	15-4 / 7-15 / 15-9
  Wu Jianqiu /  Xu Rong -  Hwang Sun-ai /  Yoo Sang-hee: 	15-7 / 10-15 / 15-11
  Verawaty Fajrin /  Ruth Damayanti -  Michiko Tomita /  Hiromi Tsukioka: 	15-8 / 15-5
  Gillian Clark /  Gillian Gilks -  Fumiko Tookairin /  Kazuko Takamine: 	15-2 / 15-7
  Zhang Ailing /  Liu Xia -  Fiona Elliott /  Wendy Massam: 	15-7 / 15-3

Viertelfinale 
  Jane Webster /  Nora Perry -  Li Lingwei /  Song Youping: 	15-3 / 15-8
  Lin Ying /  Wu Dixi -  Yoshiko Yonekura /  Atsuko Tokuda: 	11-15 / 15-10 / 15-10
  Verawaty Fajrin /  Ruth Damayanti -  Wu Jianqiu /  Xu Rong: 	12-15 / 15-10 / 17-14
  Zhang Ailing /  Liu Xia -  Gillian Clark /  Gillian Gilks: 	15-9 / 15-13

Halbfinale und Finale

Mixed

1. Runde 
  Chen Yao /  Lin Ying -  Richard Outterside /  Jill Benson: 	17-14 / 15-4
  Hadibowo /  Theresia Widiastuti -  Peter Brogden /  Bridget Cooper: 	18-16 / 15-7
  Thomas Künstler /  Mechtild Hagemann -  Duncan Bridge /  Gillian Clark: 	15-8 / 10-15 / 17-15
  D. Martin /  Denyse Julien -  Lee Eun-ku /  Yoo Sang-hee: 	15-10 / 15-8
  Billy Gilliland /  Karen Chapman -  Peter Emptage /  Andi Stretch: 	15-6 / 15-11
  David Eddy /  Liselotte Blumer -  Mike Cattermole /  Nicola Bewley: 	15-12 / 15-13
  Nils Skeby /  Lone Bahl -  Steve Butler /  Fiona Elliott: 	18-17 / 15-3
  Lars Chemnitz /  Hanne Adsbøl -  Gary Scott /  Karen Bridge: 	18-15 / 8-15 / 15-11
  Tian Bingyi /  Guan Weizhen -  John Miles /  Julie Benson: 	15-7 / 15-2
  Richard Purser /  Wendy Massam -  Mark Elliott /  Jane Lawrie: 	15-10 / 15-4
  Dipak Tailor /  Barbara Sutton -  Graeme Robson /  Toni Whittaker: 	6-15 / 15-5 / 15-8
  Steen Fladberg /  Pia Nielsen -  Park Joo-bong /  Kim Yun-ja: 	15-5 / 14-17 / 15-1
  Dan Travers /  Christine Heatly -  Nigel Tier /  Helen Troke: 	15-8 / 15-7
  Kenneth Larsen /  Charlotte Pilgaard -  Philip Sutton /  Jane Webster: 	15-7 / 5-15 / 15-11
  Rob Ridder /  Marjan Ridder -  Jeff Goldsworthy /  Sandra Skillings: 	15-11 / 15-6
  Sigit Pamungkas /  Ruth Damayanti -  Tim Stokes /  Jill Pringle: 	15-13 / 6-15 / 18-16

2. Runde 
  Mike Tredgett /  Nora Perry -  Mark Christiansen /  Dorte Kjær: 	15-7 / 15-5
  Li Yongbo /  Chen Ruizhen -  Jan-Eric Antonsson /  Christine Magnusson: 	15-7 / 15-3
  Bobby Ertanto /  Imelda Wiguna -  Paul Whetnall /  Kathy Tredgett: 	15-8 / 15-8
  Ray Rofe /  Susan Whetnall -  Jesper Helledie /  Lise Kissmeyer: 	18-16 / 15-7
  Hadibowo /  Theresia Widiastuti -  Chen Yao /  Lin Ying: 	15-12 / 12-15 / 15-4
  Thomas Künstler /  Mechtild Hagemann -  D. Martin /  Denyse Julien: 	15-5 / 15-9
  Billy Gilliland /  Karen Chapman -  David Eddy /  Liselotte Blumer: 	15-11 / 15-2
  Lars Chemnitz /  Hanne Adsbøl -  Nils Skeby /  Lone Bahl: 	15-6 / 11-15 / 15-12
  Tian Bingyi /  Guan Weizhen -  Richard Purser /  Wendy Massam: 	15-5 / 15-3
  Dipak Tailor /  Barbara Sutton -  Steen Fladberg /  Pia Nielsen: 	15-11 / 15-5
  Dan Travers /  Christine Heatly -  Kenneth Larsen /  Charlotte Pilgaard: 	18-14 / 15-1
  Rob Ridder /  Marjan Ridder -  Sigit Pamungkas /  Ruth Damayanti: 	15-12 / 15-11
  Flemming Delfs /  Anne Skovgaard -  Paul Johnson /  Claire Backhouse: 	15-9 / 10-15 / 18-16
  Yao Ximing /  Liu Xia -  Chris Dobson /  Gillian Gowers: 	15-8 / 15-4
  Icuk Sugiarto /  Maria Fransisca -  Torbjörn Petersson /  Maria Bengtsson: 	2-15 / 18-16 / 15-13
  Martin Dew /  Gillian Gilks -  Stefan Frey /  Marieluise Zizmann: 	15-6 / 15-9

Achtelfinale 
  Mike Tredgett /  Nora Perry -  Li Yongbo /  Chen Ruizhen: 	15-11 / 17-14
  Bobby Ertanto /  Imelda Wiguna -  Ray Rofe /  Susan Whetnall: 	15-8 / 15-11
  Hadibowo /  Theresia Widiastuti -  Thomas Künstler /  Mechtild Hagemann: 	15-7 / 15-3
  Billy Gilliland /  Karen Chapman -  Lars Chemnitz /  Hanne Adsbøl: 	15-9 / 15-6
  Tian Bingyi /  Guan Weizhen -  Dipak Tailor /  Barbara Sutton: 	15-11 / 15-4
  Rob Ridder /  Marjan Ridder -  Dan Travers /  Christine Heatly: 	15-3 / 15-5
  Yao Ximing /  Liu Xia -  Flemming Delfs /  Anne Skovgaard: 	15-2 / 15-10
  Martin Dew /  Gillian Gilks -  Icuk Sugiarto /  Maria Fransisca: 	15-0 / 15-3

Viertelfinale 
  Mike Tredgett /  Nora Perry -  Bobby Ertanto /  Imelda Wiguna: 	15-9 / 15-4
  Billy Gilliland /  Karen Chapman -  Hadibowo /  Theresia Widiastuti: 	15-8 / 18-16
  Tian Bingyi /  Guan Weizhen -  Rob Ridder /  Marjan Ridder: 	15-7 / 15-12
  Martin Dew /  Gillian Gilks -  Yao Ximing /  Liu Xia: 	15-11 / 15-9

Halbfinale und Finale

Referenzen 
Wembley Empire Pool – Treffpunkt der Großen. Badminton-Sport. 1982 (5), S. 5–6.

Badmintonwettbewerb in London
Badminton 1982
1982
Sportveranstaltung im London Borough of Brent
Wembley Arena